Motor Distributors Limited, kurz MDL, ist ein aktuelles irisches Unternehmen. Mit einem Montagewerk für Kraftfahrzeuge war es Teil der Automobilindustrie in Irland.

Unternehmensgeschichte 
Stephen O’Flaherty gründete 1946 das Unternehmen in Dublin. Die Montage von Automobilen begann. Die Teile kamen von verschiedenen Herstellern. Außerdem wurden importierte Fahrzeuge von Alvis Cars, Aston Martin und Lagonda verkauft. 1984 endete die Fahrzeugproduktion. Als Import- und Vertriebsgesellschaft für Mercedes-Benz ist es heute noch aktiv.

Am Standort betreibt das Unternehmen ein kleines Museum. Dort ist unter anderen der letzte vom Unternehmen montierte Mercedes-Benz ausgestellt.

Fahrzeuge 
Von 1946 bis 1950 wurden Nash Ambassador und Nash Statesman von Nash Motors montiert.

In der gleichen Zeit entstanden einige Fahrzeuge der Marke Singer. Buckley Motors setzte die Montage fort.

Ebenfalls von 1946 bis 1950 wurde der Jeep von Willys-Overland montiert.

Am 14. September 1948 wurden vier Panhard Dyna X in Teilen importiert und montiert. In den 1960er Jahren montierte John Caldwell Limited erneut Fahrzeuge von Panhard.

Volkswagen war die Marke, von der Motor Distributors die größte Anzahl herstellte. Die Montage lief von 1950 bis September 1977. Neben dem VW Käfer entstanden VW 411, VW Passat und VW-Bus. Der erste hergestellte Käfer mit dem irischen Kennzeichen ZL 2286 befindet sich im Besitz der Volkswagen AG und wurde in der Vergangenheit sowohl im Automuseum Volkswagen als auch in der Autostadt in Wolfsburg ausgestellt. Eine andere Quelle gibt davon abweichend an, dass Motor Manufacturers unter Leitung von Dinny Connolly die Fahrzeuge montierte. Dieses Unternehmen existierte und gehörte zur Gruppe von O’Flaherty. Die genaue Verbindung ist aber unbekannt.

Fahrzeuge von Mercedes-Benz wurden bereits in geringer Anzahl von 1935 bis 1939 durch MacLysaght & Douglas sowie etwa 1950 durch Grange Motors montiert. Motor Distributors übernahm im November 1954 die Vertriebsrechte. Die Montage lief von 1955 bis 1977. Überliefert sind Mercedes-Benz W 120 (180), Mercedes-Benz W 121 (190), Mercedes-Benz W 180 (220 S), Mercedes-Benz Baureihe 110 (190 und 200), Mercedes-Benz Baureihe 111 (220, 230 S, 250 S und 280 S) und Mercedes-Benz /8 (200, 220 und 230).

Von 1957 bis 1959 wurde das Goggomobil der deutschen Hans Glas GmbH montiert. Einziges Modell war die Limousine T 300 mit dem 300-cm³-Motor.

1973 kam Mazda dazu. Montiert wurden bis 1984 Mazda 818 und Mazda 323. In diesem Zusammenhang wird auch die O’Flaherty Group als Hersteller genannt. Diese Gruppe gilt als Muttergesellschaft von Motor Distributors und hatte eine Beziehung zu Renault.

Produktionszahlen 
Nachstehend die Zulassungszahlen in Irland für ausgewählte Marken aus den Jahren, in denen Motor Distributors sie montierte.

Für den VW Käfer sind Zahlen überliefert, die etwas unter den Zahlen aller VW liegen. Von 1950 bis 1961 wurden 21.920 Fahrzeuge montiert. 1962 waren es 3773 und in den Folgejahren 4234, 3669, 4570, 3385, 3509, 4981, 4750, 4314 und 4383. 1972 wurde der Höchstwert von 5009 erreicht. In den folgenden Jahren entstanden noch 4450, 2463, 1048, 1771 und 1151. In der Summe sind das 79.380 Käfer. Eine andere Quelle bestätigt 79.380 Käfer aus Irland.

Literatur

Einzelnachweise 

Ehemaliger Pkw-Hersteller (Irland)
Produzierendes Unternehmen (Dublin)
Handelsunternehmen (Dublin)
Automobilhändler
Nash
Singer
Willys-Overland
Panhard
Volkswagen
Mercedes-Benz
Hans Glas GmbH
Mazda
Alvis
Aston Martin
Gegründet 1946